Свеса — селище міського типу, Ямпільського району Сумської області України.
 Свеса  — вантажно-пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Ворожба—Хутір-Михайлівський.

Див. також 
 Свіса (річка)